Сенакль — світлиця Таємної Вечері в єрусалимському будинку
 Сенакль — назва гуртка французьких романтиків, куди входили Гюго, Нодьє, Гюттенгер та ін.

Примітки